

Шелбівілл — місто, штат Іллінойс
 Шелбівілл — місто, штат Індіана
 Шелбівілл — місто, штат Кентуккі
 Шелбівілл — місто, штат Міссурі
 Шелбівілл — місто, штат Теннессі